Il titolo Scritto col sangue può riferirsi a differenti romanzi:
 Scritto col sangue (Evidence of Blood) di Thomas H. Cook
 Scritto col sangue (The Galloway Case) di Andrew Garve
 Scritto col sangue (Rough Draft) di James W. Hall
 Scritto col sangue (An Infinite Number of Monkeys) di Les Roberts